Барриа () — французская фамилия. Известные носители:
 Барриа, Луи-Эрнест (1841—1905) — французский скульптор.
 Барриа, Феликс-Жозеф (1822—1907) — французский художник.